Rohenloch bezeichnet zwei Karsthöhlen bei Viehhofen, Ortsteil der Stadt Velden im mittelfränkischen Landkreis Nürnberger Land in Bayern:
 Großes Rohenloch
 Kleines Rohenloch